Chatenay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châtenay-sur-Seine, kommun, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Chatenay-Mâcheron, kommun, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Châtenay, Isère, kommun, Département de l'Isère, 
 Châtenay, Eure-et-Loir, kommun, Département d'Eure-et-Loir, 
 Châtenay, Saône-et-Loire, kommun, Département de Saône-et-Loire, 
 Châtenay, Ain, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,